Суперліга Албанії 2007–2008 — 69-й чемпіонат Албанії з футболу. Чемпіоном стало Динамо (Тирана).

Команди-учасниці

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Влазнія взяв участь у Кубка УЄФА 2008—2009 як переможець Кубку Албанії 2007—2008.

Позначення:

Результати

Тури 1-22

Тури 23-33

Плей-оф 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 травня 2008

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 травня 2008

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Суперліга Албанії на soccerway 
 Суперліга Албанії на rsssf  

2007—2008
Албанія
Албанія